Лицейский Благородный пансион — образовательное учреждение для устроения «в нем рассадника собственно для Царскосельского лицея».

При приёме воспитанников в Императорский Царскосельский лицей обнаружился различный уровень знаний учеников, принятых в один класс. Чтобы разрешить эту проблему, возникла идея создать при Лицее особое приготовительное учебное заведение. Уже в июле 1812 года министр народного просвещения граф А. К. Разумовский предоставил императору Александру I доклад об учреждении в Царском Селе «Благородного пансиона Императорского Царскосельского Лицея». Но только в следующем году состоялась покупка и постройка домов для пансиона, путь к которым от Лицея лежал через Екатерининский парк.

Пансион был открыт 27 января 1814 года. В пансионе состояло три класса по возрасту воспитанников: младший, средний и старший. В младших классах пансион готовил для поступления в Лицей. Через каждые три года лучшие воспитанники из 2-го и 3-го классов переходили в Лицей, остальные же — продолжали обучение в пансионе. Окончившие старший класс пансиона пользовались одинаковыми правами с лицейскими при поступлении в военную службу, однако для гражданской службы они получали при высших баллах только X класс. В отличие от Лицея обучение в пансионе было платным. Директором пансиона назначался один из лицейских профессоров, учителями были лицейские преподаватели, учебный план и предметы в Лицее и Пансионе практически были одинаковы. Воспитанники Лицея и пансиона постоянно поддерживали между собой дружеские отношения.

15 января 1829 года оба учебных заведения посетил император Николай I, оставшийся недовольным состоянием пансиона. Он отметил, «что цель этих двух учреждений начинают терять из виду. Первоначально они были предназначены — первое для приготовления учеников ко второму, а это последнее — для приготовления молодых людей в государственную службу…» 23 февраля 1829 года было объявлено Высочайшее повеление — состоящий при Императорском Лицее Благородный пансион упразднить.

В 1869 году вышла в свет книга «Благородный пансион Императорского Царскосельского Лицея. 1815—1829» без указания автора. Один из первых историков Лицея Я. К. Грот назвал имя автора — Николай Сергеевич Голицын, окончивший пансион в 1825 году с серебряной медалью.

См. также 
 Список выпускников Благородного пансиона при Царскосельском лицее

Примечания

Источники 
 Благородный пансион Императорского Царскосельского Лицея 1814—1829
 

Учебные заведения, основанные в 1814 году
1814 год в Санкт-Петербурге
Учебные заведения Российской империи
Царскосельский лицей
Исчезли в 1829 году